Сиссо́н () — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия. Департамент кантона — Эна. Входил в состав округа Лан. Население кантона на 2011 год составляло 10 596 человек.

Код INSEE кантона — 0230. Всего в кантон Сиссон входило 20 коммун, из них главной коммуной являлась Сиссон.

Коммуны кантона 
В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики за 2011 г.):

 Бонкур — население 254 чел.
 Бюси-ле-Пьерпон — население 419 чел.
 Гудланкур-ле-Пьерпон — население 152 чел.
 Жизи — население 681 чел.
 Куртризи-э-Фюссиньи — население 64 чел.
 Куси-лез-Эп — население 587 чел.
 Ла-Сельв — население 203 чел.
 Лапьон — население 298 чел.
 Льес-Нотр-Дам — население 1 304 чел.
 Марше — население 376 чел.
 Машкур — население 116 чел.
 Мисси-ле-Пьерпон — население 112 чел.
 Монтегю — население 749 чел.
 Мореньи-ан-Эй — население 448 чел.
 Низи-ле-Конт — население 256 чел.
 Сент-Прёв — население 84 чел.
 Сент-Эрм-Утр-э-Рамекур — население 1 844 чел.
 Сиссон — население 2 069 чел.
 Шивр-ан-Ланнуа — население 370 чел.
 Эбуло — население 210 чел.

Экономика 
Структура занятости населения :

 сельское хозяйство — 7,5 %
 промышленность — 9,8 %
 строительство — 8,9 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 24,3 %
 государственные и муниципальные службы — 49,5 %

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 27,8 % голосов против 26,8 % у Франсуа Олланда и 23,7 % у Николя Саркози, во 2-м туре в кантоне победил Олланд, получивший 53,3 % (2007 г. 1 тур: Саркози — 27,5 %, Сеголен Руаяль — 21,5 %; 2 тур: Саркози — 51,8 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 1-му избирательному округу департамента Эна они поддержали альтернативного левого кандидата, действующего депутата Рене Дозьера, получившего 27,1 % голосов в 1-м туре и 40,2 % голосов — во 2-м туре (из трех кандидатов).

См. также 
 Округа департамента Эна
 Список округов Франции

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Эна